Die Prva Crnogorska Liga (Prva crnogorska fudbalska liga) ist die höchste Spielklasse im montenegrinischen Fußball. Die nach der Unabhängigkeit Montenegros im Sommer 2006 gegründete Liga umfasst zehn Vereine und wird vom nationalen Fußballverband, dem Fudbalski Savez Crne Gore ausgerichtet.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielen in einer Saison jeweils viermal gegeneinander, so dass der Landesmeister nach 36 Spieltagen ermittelt ist. Der montenegrinische Meister nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil, der Zweit- und der Drittplatzierte, sowie der Pokalsieger spielen in der 1. Runde der Qualifikation zur Europa Conference League. Die Mannschaften, die am Saisonende auf dem achten und neunten Platz stehen, bestreiten ein Relegationsspiel gegen die Zweiten bzw. Dritten der Druga Crnogorska Liga, der Zehnte steigt direkt in die zweite Liga des Landes ab.

Geschichte 
Die Prva Crnogorska Liga wurde 2006 aus den montenegrinischen Mannschaften der ehemaligen gemeinsamen Liga mit Serbien sowie aus Vereinen der ehemaligen montenegrinischen Landesliga gebildet. Das erste Spiel der neuen Liga fand am 11. August 2006 zwischen FK Rudar Pljevlja und FK Budućnost Podgorica statt und endete mit einem 2:0-Sieg für FK Budućnost Podgorica. Herbstmeister wurde die Mannschaft von FK Budućnost Podgorica, die drei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen FK Zeta Golubovci hatte, welcher sich jedoch schlussendlich durchsetzen und die erste Meisterschaft für sich entscheiden konnte. 

In der zweiten Saison 2007/08 konnte Budućnost Podgorica seinen ersten Titel gewinnen, auf Platz zwei folgte punktgleich Titelverteidiger Zeta Golubovci vor dem ebenfalls punktgleichen FK Mogren Budva. Der FK Mogren wurde dann in der Saison 2008/09 Meister vor Budućnost Podgorica. Der Meistertitel 2009/10 ging schließlich an den FK Rudar Pljevlja, Vizemeister wurde erneut Budućnost Podgorica. 2011 gewann der FK Mogren Budva punktgleich vor Budućnost Podgorica seinen zweiten Meistertitel. Im Jahr darauf gelang schließlich dem FK Budućnost doch noch der zweite Meistertitel, in den beiden Saisons darauf holte der FK Sutjeska Nikšić den Titel. Da der Stadtrivale des Titelträgers 2013/14, der FK Čelik Nikšić, sich vor der Saison 2014/15 aufgrund finanzieller Probleme vom Spielbetrieb abmelden musste, durfte der FK Mornar Bar, welcher eigentlich schon sportlich abgestiegen war in der Liga bleiben und tritt damit auch weiterhin in der Prva Liga an.

In der Saison 2007/2008 nahmen die ersten Vereine der Prva Crnogorska Liga an den Wettbewerben der UEFA teil. Da Montenegro noch keine Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung hatte, erhielt die Liga nur die Minimalzahl von Startplätzen, einen in der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, einen in der 1. Qualifikationsrunde zum UEFA-Pokal sowie einen in der 1. Runde des Intertoto Cups. Ein zweiter Startplatz in der UEFA-Pokal-Qualifikation ging an den Pokalsieger. Seit der Saison 2009/10 hat die Prva Crnogorska Liga einen Startplatz in der Qualifikation zur Champions League und drei (einschließlich des Pokalsiegers) in der Qualifikation zur Europa League.

Ab der Saison 2020/21 qualifiziert sich der Meister für die 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, der Zweite, Dritte und Pokalsieger für die 1. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League.

Mannschaften 2022/23 

In der Saison 2022/23 nehmen folgende Mannschaften an der Prva Crnogorska Liga teil:
 FK Iskra Danilovgrad
 FK Arsenal Tivat 
 FK Sutjeska Nikšić
 OFK Petrovac
 FK Rudar Pljevlja
 FK Budućnost Podgorica
 FK Mornar Bar 
 FK Jedinstvo Bijelo Polje
 FK Jezero Plav
 FK Dečić Tuzi

Meister

Ewige Tabelle 

In der ewigen Tabelle liegt FK Budućnost Podgorica vor FK Mogren Budva an der Spitze. Insgesamt haben bislang FÜNF Vereine an allen Spielzeiten teilgenommen.

UEFA-Fünfjahreswertung

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen
 Montenegrinische Fußballnationalmannschaft
 Montenegrinischer Fußballpokal

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)

Einzelnachweise 

 

it:Campionato montenegrino di calcio